Padang Datar (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Padang Datar (Payakumbuh Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing